

Вейленд — місто, штат Айова
 Вейленд — місто, штат Кентуккі
 Вейленд — місто, штат Массачусетс
 Вейленд — місто, штат Мічиган
 Вейленд — місто, штат Міссурі
 Вейленд — місто, штат Нью-Йорк
 Вейленд — селище, штат Нью-Йорк